Södra regionen kan syfta på följande platser:

Kamerun 

 Södra regionen (region i Kamerun),

Malawi 

 Södra regionen (Malawi), region, 

Robotskapade Kamerunförgreningar
Robotskapade Malawiförgreningar